Stanwood peut désigner trois villes des États-Unis :
 Stanwood (Washington)
 Stanwood (Michigan)
 Stanwood (Iowa)